Михайловка () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 74 человека. Почтовый индекс — 27123. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524084303.

Местный совет 
27120, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Новониколаевка, ул. Ленина, 70

Ссылки 
 Михайловка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Новоукраинского района